Наймушин — фамилия; имеет женскую форму Наймушина.
 Наймушин, Валерий Григорьевич (род. 1951) — советский и российский учёный.
 Наймушин, Георгий Фёдорович (1914—1965) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Наймушин, Иван Иванович (1905—1973) — начальник Братскгэсстроя.
 Наймушин, Игнат Михайлович (1915—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Наймушин, Пётр Фёдорович (1936 — 1995) — советский и российский лыжник, тренер.

Наймушина 
 Наймушина, Елена Аркадьевна (1964—2017) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка 1980, заслуженный мастер спорта СССР.